La groma était un instrument de visée utilisé par les arpenteurs romains.
Le groma est une langue parlée dans le Sikkim.